Stratan este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Andrei Stratan (n. 1966), om politic și diplomat din Republica Moldova
 Cleopatra Stratan (n. 2002), cântăreață din Republica Moldova
 Cosmina Stratan (n. 1984), actriță română
 Ion Stratan (1955-2005), poet român
 Nelu Stratan (1965-2017), interpret și producător moldovean de muzică folk și rock
 Pavel Stratan (n. 1970), cântăreț și textier din Republica Moldova
 Valentina Stratan (n. 1962), politiciană moldoveană

Nume de familie românești